Ignacy Mścilewski-Grzegorczyk (1895–1931) – podporucznik Wojska Polskiego, żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Ignacy Mścilewski (zm. 1914) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (nadanie ogłoszono dwukrotnie: 15 kwietnia 1932 i 17 marca 1938 pośmiertnie)

Przypisy